Кокрофт, Ко́уккрофт, Ко́ккрофт () — английская фамилия. Известные носители:

 Кокрофт, Джон (1897—1967) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1951 год.
 Кокрофт, Колин (1918—1987) — военный деятель ЮАР.

Другое 
 Кокрофт — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания